Беззащитный () — мексиканская 120-серийная мелодрама с элементами драмы 1975 года производства телекомпании Televisa.

Сюжет 
Алехандра Фонсека — домохозяйка, которая живёт в городе Сан-Кристобаль вместе со своей семьёй. Она замужем за адвокатом Маурисио Фонсека, и имеет двух детей Эдуардо и Глорию, также в доме проживают строгая свекровь Донья София, сестра Алехандры Сара и горничная Росалия. Жизнь Алехандры напоминает тюремное положение — она испытывает давление и репрессии Доньи Софии, которая заставляет своего сына относиться к ней очень плохо и холодно.

Создатели телесериала

В ролях 
 Ампаро Ривьелес — Паулина Посада де Фонсека/Андреа Рейна
 Армандо Сильвестре — Маурисио Фонсека Альварес дель Кастильо'
 Рохелио Герра — Альваро Ракель Ольмедо — Берта Дуваль Энрике Альварес Феликс — Кай Фонсека Посада Сусана Досамантес — Анхела Фонсека Посада Марилу Элисага — Донья София Альварес дель Кастильо, вдова де Фонсека Норма Ласарено — Сара Фонсека Альварес дель Капетильо Альфредо Леаль — Артуро Рей Мигель Мансано — доктор Рейна Эктор Бонилья — Эрнесто Саша Монтенегро — Сония Эмилия Карранса — Росалия Эрика Салас Глория Майо — Нелли Фарка Пилар Пельисер — Адриана Сусана Кабрера — Суси Мильтон Родригес — Виктор Анхельини (Убит Бертой) Серхио Барриос — адвокат Кано Атилио Маринелли — Альберто Карлос Флорес — Эктор Алисия Паласиос — Мария Луси Товар — Лусия Альфонсо Меса — доктор Рикардо Лара Альберто Инсуа — доктор Эдит Гонсалес — Глория (ребёнок) Хуан Хосе Мартинес Касадо — Эдуардо (ребёнок) Патрисия де Морелос — Мадам Коллинс Сильвия Манрикес Луис Урибе''

Административная группа 
 оригинальный текст: Каридад Браво Адамс
 адаптация: Фернанда Вильели
 режиссёр-постановщик: Ноэ Алькантара
 продюсер: Эрнесто Алонсо

Ссылки 
 Подробная информация. 
 Краткое досье.

Телесериалы Мексики 1975 года
Телесериалы на испанском языке
Драматические телесериалы Мексики
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Televisa
Теленовеллы Мексики
Телесериалы по сценариям Фернанды Вильели
Экранизации произведений Каридад Браво Адамс